Колумбія — унітарна республіка, що поділяється на 32 департаменти () і Столичний округ (Distrito Capital). Кожний департамент очолює губернатор (gobernador) та Асамблея департаменту (Asamblea Departamental), що обираються прямим голосуванням на чотирьохрічний період. Губернатор не може бути переобраний на два послідовних терміни.

У свою чергу департаменти поділяються на муніципалітети (municipios), уряд яких очолює мер (alcalde) та муніципальна рада (concejo municipal), обидва обираються населенням на чотирьохрічний період.

Столичний район складається із столиці країни, Боготи. Він частково залежить від департаменту Кундинамарка, що оточує його.

Примітки

Посилання 
 Департаменти Колумбії (statoids.com)  

 
Списки:Колумбія